Libero est un quotidien italien.

 Le libero est un joueur spécifique de plusieurs sports:
 en football, le libéro est un joueur qui joue derrière les autres défenseurs.
 en volley-ball, d'introduction récente, le libero est un défenseur particulier.

Libero est un film italien réalisé par Kim Rossi Stuart en 2006 changement possible